Flacken kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Flacken, Västmanland, sjö i Hällefors kommun, 
Flacken, Dalarna, sjö i Hedemora kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn